

Sigle 
 Manufacturer Part Number  – codice unico di riferimento di uno specifico prodotto usato da una specifica industria.
 Most probable number (Numero più probabile) – tecnica usata nella conta microbiologica.

Codici 
 MPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mount Pleasant, Mount Pleasant / South Georgia And The South Sandwich Islands, Falkland